

Récipient 
Un bac est un récipient ou une caisse, pouvant contenir des objets (chez un disquaire, des vinyles ou des CD), des solides pulvérulents ou des liquides (synonyme de cuve).

Le mot bac désigne notamment :
 bac, aquarium en aquariophilie ;
 bac à sable, grand bac rempli de sable, destiné à servir de terrain de jeux à de jeunes enfants ;
 bac de décantation, bac servant à décanter l'eau.

Navigation 

 Un bac est un bateau à fond plat, souvent amphidrome, utilisé pour traverser un cours d'eau, un lac, un estuaire ; en particulier :
 le bac à traille ;
 le bac à câble ou ferry à câble (le ferry-boat est souvent appelé bac).

Abréviation 
Bac est l’abréviation de , un diplôme, selon les pays :
 baccalauréat (universitaire) ;
Bachelier (Belgique)
 Baccalauréat (Québec) 
 baccalauréat (scolaire).
 Jeu du baccalauréat, jeu du bac ou « petit bac ».

Acronyme 

BAC est l'acronyme de :
 Bibliothèque et Archives Canada, institution destinée à conserver et diffuser des documents produits au Canada ;
 Botswana Accountancy College (en français, université de comptabilité du Botswana) ;
 Brigade anti-criminalité, service de la police française ;
 Brigade anticommando, formation temporaire activée par la préfecture de police de Paris (PP) à l'occasion d'événements exceptionnels ;
 Bureau d'assurance du Canada, organisme canadien chargé de représenter les assureurs de dommages ;
 British Aircraft Corporation, ancien constructeur aéronautique britannique ;
 Bacterial Artificial Chromosome (en français, chromosome artificiel bactérien) ;
 , Confédération asiatique de badminton.

Patronymie 

 André Bac, directeur de la photographie français ;
 Ferdinand Bac, écrivain, dessinateur, caricaturiste, décorateur, peintre, ferronnier, paysagiste et lithographe français.

Œuvres 
 L'Année du bac, film français réalisé par Maurice Delbez en 1964
 Les Sous-doués passent le bac, film français réalisé par Claude Zidi en 1980

Lieux

Communes 
Plusieurs noms de communes françaises contiennent le mot Bac :
 Aubigny-au-Bac, dans le département du Nord ;
 Berry-au-Bac, dans le département de l’Aisne ;
 Choisy-au-Bac, dans le département de l’Oise ;
 Wasnes-au-Bac, dans le département du Nord.

Voies 

 rue du Bac, rue de Paris, en France ;
 rue du Bac, nom d’une station du métro de Paris.

Voir aussi 
 Bacs de la Seine
 BAC Majestic, société française de production cinématographique et de distribution de films sous la marque BAC Films